Абу-Дабі — місто, столиця ОАЕ
 Абу-Дабі — емірат в ОАЕ
 Абу-Дабі — острів в Перській затоці
 «Abu Dhabi Plaza» — хмарочос у місті Астана, Казахстан
 Абу-Дабі — цивільний міжнародний аеропорт в Абу-Дабі.